Hubal (bóg)
 Henryk Dobrzański ps. Hubal
 Hubal – film polski z 1973 w reżyserii Bohdana Poręby z Ryszardem Filipskim w roli głównej